Paikert Alajos (1831–1914) magyar orvos, katonaorvos
 Paikert Alajos (1866–1948) magyar mezőgazdász